Peter Karlsson (* 29. Mai 1969 in Stenstorp) ist ein schwedischer Tischtennisspieler. Er ist Europameister im Einzel, Weltmeister im Doppel und mehrfacher Mannschaftsweltmeister.

Erstmals spielte Karlsson 1985 in der schwedischen Nationalmannschaft. In den folgenden Jahren gehörte er zwar zum Kreis der Nationalspieler, war jedoch oft nur Ersatz hinter Waldner, Appelgren, Persson und Lindh.

Teilnahme an Weltmeisterschaften 
Karlsson wurde bei der Weltmeisterschaft 1991 Weltmeister im Doppel (zusammen mit Thomas von Scheele). Mit der schwedischen Mannschaft gewann er bei vier Weltmeisterschaften die Goldmedaille, nämlich 1989, 1991, 1993 und 2000; 1995 holte er mit der Mannschaft Silber, 2001 Bronze.

Teilnahme an Europameisterschaften 
Bei der Europameisterschaft 2000 in Bremen holte Karlsson den Europameistertitel im Einzel. Mit der schwedischen Mannschaft belegte er 1990, 1992, 1996, 2000 und 2002 Platz 1.

Weitere Erfolge 
1994 und 1995 wurde Karlsson schwedischer Meister. 2002 siegte er auf der ITTF Pro Tour in Courmayeur/Italien. Weitere bedeutende Erfolge sind Platz 4 im World Cup 1993, 3-mal Platz 2 bei den Europe TOP-12 (1993, 1998, 2001) und Platz 2 bei den Croatia Open 2003.

Vereine 
Karlsson kam 1993 von Falkenbergs BTK, mit dem er 1992 das Finale des ETTU-Cups erreichte, zur Spvg Steinhagen in die deutsche Bundesliga. Zudem spielte er für verschiedene französische Vereine, etwa Elan Nevers (bis 2004), AS Pontoise-Cergy TT (2004–2005) und Levallois SC (2005).

Privat 
Karlsson ist verheiratet und hat eine Tochter.

Turnierergebnisse

Quellen 
 Zdenko Uzorinac: ITTF 1926–2001 – Table Tennis legends, ISBN 2-940312-00-1, Seite 358–359; The Versatile Scandinavian
 Christian Heyerdahl: Schwedens Thronfolger: Peter Karlsson, Zeitschrift DTS, 1993/2 S. 44–46

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Schweden)
Tischtennisspieler (Frankreich)
Tischtennisspieler (Falkenbergs BTK)
Tischtennisspieler (Spvg Steinhagen)
Tischtennisspieler (AS Pontoise-Cergy TT)
Europameister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Schweden)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Schwede
Geboren 1969
Mann